XXE steht für:
 XXE, Datenkompressionsprogramm, siehe Liste von Datenkompressionsprogrammen
 eXternal Entity injection, Angriffsszenario mittels XML

Abkürzung